Franco Ferreiro e André Sá, que estavam defendendo o título, decidiram não participar.
Andrés Molteni e Marco Trungelliti venceram na final Rogério Dutra Silva e Júlio Silva por 6–4, 6–3.

Cabeças-de-Chave

  Martín Alund /  Marcel Felder (Semifinais)
  Marin Draganja /  Dino Marcan (Primeiro Round)

<li>  Rodrigo Grilli /  André Miele (Primeiro Round)
<li>  Blaž Kavčič /  Leonardo Tavares (Primeiro Round)

Tabela

Chave

Referências
 Main Draw

Duplas
Tênis de 2012 no Brasil